Westeuropaliga 2011/2012 steht für:

 Westeuropaliga 2011/2012 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2011/2012 (Springreiten)